Rasbora ist eine Gattung der Bärblinge (Rasborinae). Die Süßwasserfische leben in Süd- und Südostasien.

Rasbora wurde 1859 von dem niederländischen Arzt und Naturforscher Pieter Bleeker beschrieben. Gattungstypus ist die zuerst in Leuciscus gestellte Rasbora cephalotaenia (Bleeker, 1852).

Verbreitung 
Das Verbreitungsgebiet der Gattung Rasbora reicht vom östlichen Pakistan bis nach Sumatra, Borneo, Java, Bali, Lombok und Sumbawa, im Norden bis zu den südphilippinischen Inseln Palawan, Busuanga, Culion und zum südwestlichen Mindanao. Auf dem Indischen Subkontinent kommen sie von den südlichen Vorbergen des Himalaya bis Sri Lanka vor, in Südchina in Yunnan, Guangdong, Guangxi und Hongkong.

Schwerpunkt der Artenvielfalt ist das von der Malaiischen Halbinsel, Sumatra und Borneo gebildete Dreieck. Wissenschaftler vermuten, das der Ursprung der Gattung hier zu finden ist und das die wiederholten Transgressionen und das Wiederansteigen des Meeresspiegels während der letzten Eiszeiten einen bedeutenden Einfluss auf die Artbildung hatte.

Elf Arten, die kein Monophylum bilden, leben im Großraum Indien, der durch Gebirge in Birma (Gaoligong Shan, Tenasserim-Gebirge) von Südostasien geographisch abgeschnitten ist.

Merkmale 
Rasbora-Arten sind schlanke, drei bis zwanzig Zentimeter lang werdende Fische. Das Maul ist endständig oder leicht oberständig, der Unterkiefer steht oft etwas über. Sie haben keine Barteln. Das Seitenlinienorgan beginnt an der Oberkante des Kiemendeckels, verläuft dann bogenförmig nach unten und bleibt auch am Schwanzstiel, wie bei allen Bärblingen, unterhalb der Körpermitte. Die Schuppen sind relativ groß. Ihre Afterflosse hat immer nur fünf, geteilte Flossenstrahlen, die Rückenflosse beginnt gegenüber oder nur kurz hinter den Bauchflossen. Die meisten Rasbora-Arten sind recht schlicht gefärbt, viele haben an den Seiten einen Längsstreifen, einige wenige sind rötlich oder haben eine rötliche Zeichnung. Letztere sind beliebte Aquarienfische.

Viele Rasbora-Arten sind keine Schwarmfische im eigentlichen Sinn, leben aber in sozialen Verbänden, die in den mittleren und oberen Bereichen ihrer Heimatgewässer leben. Einige Arten entwickeln aber eine Schwarmbindung. Zur Fortpflanzung sondern sich jeweils ein Männchen und ein Weibchen kurzfristig ab.

Arten 
Heute gehören über 80 Arten zur Gattung Rasbora.

Rasbora argyrotaenia-Artengruppe

 Rasbora aprotaenia Hubbs & Brittan in Brittan, 1954
 Silberbärbling (Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850))
 Rasbora aurotaenia Tirant, 1885
 Rasbora baliensis Hubbs & Brittan in Brittan, 1954
 Rasbora borneensis Bleeker, 1860
 Rasbora bunguranensis Brittan, 1951
 Rasbora cryptica Kottelat & Tan, 2012
 Rasbora dusonensis (Bleeker, 1851)
 Rasbora everetti Boulenger, 1895
 Rasbora hobelmani Kottelat, 1984
 Rasbora hosii Boulenger, 1895
 Seitenstrichbärbling (Rasbora lateristriata (Bleeker, 1854))
 Rasbora laticlavia Siebert & Richardson, 1997
 Rasbora leptosoma (Bleeker, 1855)
 Philippinenbärbling (Rasbora philippina Günther, 1880)
 Rasbora septentrionalis Kottelat, 2000
 Rasbora spilotaenia Hubbs & Brittan in Brittan, 1954
 Steiners Rasbora (Rasbora steineri Nichols & Pope, 1927)
 Rasbora tawarensis Weber & de Beaufort, 1916
 Rasbora tornieri Ahl, 1922
 Rasbora volzii Popta, 1905
Rasbora daniconius-Artengruppe

 Rasbora adisi Sudasinghe, Pethiyagoda, Hettiarachchige, Ranasinghe, Raghavan, Dahanukar & Meegaskumbura, 2020
 Rasbora armitagei Silva, Maduwage & Pethiyagoda, 2010
 Rasbora caverii (Jerdon, 1849)
 Rasbora dandia (Valenciennes 1844)
 Schlankbärbling (Rasbora daniconius (Hamilton, 1822))
 Rasbora kobonensis Chaudhuri, 1913
 Rasbora labiosa Mukerji in Hora & Mukerji, 1935
 Rasbora microcephalus (Jerdon, 1849)	
 Rasbora naggsi Silva, Maduwage & Pethiyagoda, 2010
 Rasbora ornata Vishwanath & Laisram, 2005
 Rasbora wilpita Kottelat & Pethiyagoda, 1991
Rasbora einthovenii-Artengruppe
 Zweibindenbärbling (Rasbora cephalotaenia (Bleeker, 1852))
 Längsbandbärbling (Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851))
 Schmuckbärbling (Rasbora elegans) Volz, 1903
 Jacobsons Bärbling (Rasbora jacobsoni Weber & de Beaufort, 1916)
 Schönflossenbärbling (Rasbora kalochroma (Bleeker, 1851))
 Rasbora kottelati Lim, 1995
 Rasbora marinae Tan & Kottelat, 2020
 Rasbora nematotaenia Hubbs & Brittan, 1954
 Rasbora patrickyapi Tan, 2009
 Rasbora simonbirchi Britz & Tan, 2018
 Tubbs Rasbora (Rasbora tubbi) Brittan, 1954
Rasbora semilineata-Artengruppe
 Rotschwanzbärbling (Rasbora borapetensis Smith, 1934)
 Rasbora rubrodorsalis Donoso-Büchner & Schmidt, 1997
 Rasbora semilineata Weber & de Beaufort, 1916
Rasbora sumatrana-Artengruppe
 Rasbora arundinata Lumbantobing, 2014
 Rasbora atridorsalis Kottelat & Chu, 1987
 Rasbora bindumatoga Lumbantobing, 2014
 Rasbora calliura Boulenger, 1894
 Schwanzfleckbärbling (Rasbora caudimaculata Volz, 1903)
 Rasbora dorsinotata Kottelat & Chu, 1987
 Rasbora haru Lumbantobing, 2014
 Rasbora maninjau Lumbantobing, 2014
 Rasbora notura Kottelat, 2005
 Strichbärbling (Rasbora paviana Tirant, 1885)
 Rasbora pycnopeza Wilkinson & Tan, 2018
 Gangesbärbling (Rasbora rasbora (Hamilton, 1822))
 Rasbora subtilis Roberts, 1989
 Sumatrabärbling (Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852))
 Glasbärbling (Rasbora trilineata Steindachner, 1870)
Rasbora trifasciata-Artengruppe
 Rasbora api Lumbantobing, 2010
 Rasbora amplistriga Kottelat, 2000
 Rasbora bankanensis (Bleeker, 1853)
 Rasbora dies Kottelat, 2008
 Rasbora ennealepis Roberts, 1989
 Rasbora hubbsi Brittan, 1954
 Rasbora johannae Siebert & Guiry, 1996
 Rasbora kluetensis Lumbantobing, 2010
 Meinkens Bärbling (Rasbora meinkeni de Beaufort, 1931)
 Rasbora nodulosa Lumbantobing, 2010
 Großschuppenbärbling (Rasbora paucisqualis Ahl in Schreitmüller, 1935)
 Rasbora rutteni Weber & de Beaufort, 1916
 Rasbora sarawakensis Brittan, 1951
 Rasbora taytayensis Herre, 1924
 Rasbora tobana Ahl, 1934
 Rasbora trifasciata Popta, 1905
 Rasbora truncata Lumbantobing, 2010
 Rasbora tuberculata Kottelat, 1995
nicht eingeordnet
 Rasbora beauforti Hardenberg, 1937
 Goldstreifenbärbling (Rasbora chrysotaenia Ahl, 1937)
 Rasbora dorsiocellata Duncker, 1904
 Rasbora gerlachi Ahl, 1928
 Rasbora kalbarensis Kottelat, 1991
 Rasbora lacrimula Hadiaty & Kottelat, 2009 (wahrscheinlich zur R. trifasciata oder R. semilineata-Gruppe gehörend)
 Rasbora rheophila Kottelat, 2012
 Netzbärbling (Rasbora reticulata Weber & de Beaufort, 1915)
 Rasbora vietnamensis Vasil'eva & Vasil'ev, 2013
 Rasbora vulcanus Tan, 1999

Einige früher zu Rasbora gezählte Arten wurden in die neu aufgestellten Gattungen Boraras, Brevibora, Kottelatia, Rasboroides, Rasbosoma, Trigonopoma und Trigonostigma gestellt.

Literatur 
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. 2. Auflage. Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1990, ISBN 3-332-00109-4.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bärblinge
Danionidae